Solmaris är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Solmaris ingår i familjen Solmarisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Solmaris